Tuban kan syfta på:

Indonesien 

 Kabupaten Tuban, kabupaten, Jawa Timur, 
 Kecamatan Tuban, distrikt, Jawa Timur, 
 Tuban (kabupatenhuvudort), Jawa Timur,